Ocorreram vários incêndios durante a História de Roma:
 Grande incêndio de Roma em 64 d.C.
 Incêndio de Roma em 263 d.C.;

Desambiguação